Tee steht für:
 Tee, Getränk aus Blättern der Teepflanze
 Aufguss (Zubereitung), Getränk aus Kräutern oder Früchten
 Tee (Pflanze), Pflanzenart

Tee (englisch, Aussprache []) steht für:
 Tee (Golfsport), Hilfsmittel im Golfsport
 tee (Unix), Unix-Befehl

Tee ist der Familienname bzw. Künstlername folgender Personen:
 Tee (Sänger) (* 1982), japanischer Sänger
 Brian Tee (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Tee (1943–1993), US-amerikanischer Pianist, Organist und Arrangeur
 Tee Jing Yi (* 1991), malaysische Badmintonspielerin

TEE steht als Abkürzung für:
 Technische Einsatzeinheit der Polizei
 Trans-Europ-Express, eine Zuggattung
 Transösophageale Echokardiographie, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens
 Trusted Execution Environment, eine Laufzeitumgebung auf Computersystemen

Siehe auch: 

TEE